Nöbbelövs socken kan avse:

Källs-Nöbbelövs socken – en socken i Onsjö härad
Norra Nöbbelövs socken – en socken i Torna härad
Västra Nöbbelövs socken – en socken i Ljunits härad
Östra Nöbbelövs socken – en socken i Järrestads härad
Nöbbelövs socken, Gärds härad – en socken i Gärds härad som 1617 uppgick i Vä socken